Die gläserne Wand bezeichnet folgende Literatur:

 Die gläserne Wand, eine Legenden- und Geschichtssammlung von Georg Ruseler (1908), siehe Georg Ruseler#Werke
 Die gläserne Wand, ein Roman von Fritz Nölle (1940), siehe Fritz Nölle#Schriften
 Die gläserne Wand: Das Schicksal der Clara Batchelor, deutscher Titel des Romans Beyond the Glass von Antonia White (1952), siehe Antonia White#Veröffentlichungen
 Die gläserne Wand, Essays über den Zwiespalt von Naturwissenschaften und Theologie von Joseph Sebastian Cammerer (1969), siehe Joseph Sebastian Cammerer#Schriften (Auswahl)
 Die gläserne Wand, Arbeitstitel für den Roman Die Wand von Marlen Haushofer siehe Die Wand#Entstehung und Hintergrund